Druid’s Altar, Druids Altar oder Druids’ Altar ist der Name folgender geografischer Objekte:

Megalithanlagen
 Druid’s Altar (Clooncoe) im County Leitrim, Irland
 Druid’s Altar (Cloghor) im County Sligo, Irland
 Portal Tomb in Churchtown, auch Druid’s Altar im County Tyrone, Nordirland
 Steinkreis von Bordley, auch Druid’s Altar, bei Threshfield, North Yorkshire
 Wedge Tomb von Coolbuck, auch Druid’s Altar,  im County Fermanagh, Nordirland
 Portal Tomb von Owning, auch Druids Altar, im County Kilkenny, Irland
 Portal Tomb von Kilgraney, auch Druid’s Altar, im County Carlow, Irland

weitere
 Druids’ Altar (West Yorkshire), Fels-Aufschluss bei Bingley, West Yorkshire, England